Arnaut de Labat (... – ...) – frate, trovatore e maestro di teologia francese
 Fernand Labat (1889-1959) – pittore francese
 Florencia Labat (1971) – ex tennista argentina
 François de Labat (1697-1780) – economista francese
 Jean-Baptiste Labat (1663-1738) – religioso, botanico ed esploratore francese
 Juan Labat (1984) – rugbista a 15 uruguaiano
 Jules Labat (1819-1914) – politico francese
 René Labat (1892-1970) – saltatore in alto francese
 René Labat (1904-1974) –
 Théophile Labat (1834-1896) – politico ed economista francese